Краснораменье — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснораменье — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Краснораменье — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Краснораменье — село в Ростовском районе Ярославской области.